Teoria do significado — teoria fundamental e a teoria semântica
 Dicotomias saussurianas — dicotomias propostas pelo linguista suíço Ferdinand de Saussure
 Definição — enunciado que explica o significado de um termo (uma palavra, frase ou um conjunto de símbolos)
 Semiótica
 Conceito — aquilo que a mente concebe ou entende: uma ideia ou noção, representação geral e abstrata de uma realidade

Ver também 
 Signo linguístico — algo usado, referido ou tomado no lugar de outra coisa
 Significado da vida

Desambiguação